Juan Quiñónez (Lima, 14 de maio de 1987) é um futebolista peruano que atua como atacante mede 1,79cm e pesa 77kg. Jogador da categoria de base do Sporting Cristal, fez a sua estreia no time profissional no ano de 2008. Atualmente vem recebendo chances no time titular.

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas do Peru